Каменна-Поруба () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
В селе есть греко-католическая церковь сошествия Святого Духа с 1784 году в стиле барокко-классицизма, перестроенный в 2000-2013 годах, с 1963 года ставшая национальной культурной достопримечательностью. Приход существует с XVII века, метрические книги ведут с 1726 года. В селе есть также римско-католический костел с 1990 года, однако историки считают, что деревянный костел существовал уже в XV-XVI веке.

Население 
В селе проживает 1276 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 87,10 %
 цыгане — 11,10 %
 чехи — 0,28 %
 моравцы — 0,09 %

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 греко-католики — 55,03 %
 римо-католики — 40,42 %
 протестанты — 0,95 %
 православные — 0,66 %
 гуситы — 0,09 %
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 2,75 %

Примечания 

Населённые пункты Словакии